Сеня́вский () — польская фамилия; имеет женскую форму Сенявская.
 Сенявские — польский магнатский род герба Лелива, владевший местечком Сенява в Галиции.

Известные носители:
 Сенявский, Адам Иероним (ок. 1623—1650) — польский шляхтич, государственный деятель Речи Посполитой.
 Сенявский, Адам Николай (1666—1726) — польский магнат, гетман великий коронный.
 Сенявский, Александр Спартакович (род. 1955) — советский и российский историк.
 Сенявский, Иероним Ярош (1519—1582) — польский шляхтич, каштелян каменецкий, воевода русский (1576—1582).
 Сенявский, Кшиштоф Мария (1951—2001) — поэт, переводчик, драматург, эссеист, литературный критик и кинокритик, автор текстов к песням.
 
 Сенявский, Прокоп (ок. 1602—1626) — польский шляхтич, военный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Сенявский, Спартак Леонидович (1923—1986) — советский историк и педагог.



См. также 
 Синявский